Агнеш Савай виграла титул, у фіналі перемігши Мартіну Мюллер з рахунком 6–0, 6–1.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main Draw 

2007
Internazionali Femminili di Palermo, одиночний розряд